Jan Kowalczyk (1918-2007) – polski archeolog, nauczyciel akademicki
 Jan Kowalczyk (jeździec) (1941–2020), polski olimpijczyk, złoty medalista w jeździectwie
 Jan Kowalczyk (astronom) (1833–1911)
 Jan Kowalczyk (zm. 2017), polski zootechnik, prof. dr hab.
 Jan Kowalczyk (artysta) (1926-1979), artysta plastyk, absolwent PWSSP we Wrocławiu